Хаузен:
 Хаузен — большой молодой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

Топонимы 
 Хаузен — коммуна в Швейцарии.
 Хаузен — город в Нидерландах.
 Хаузен (Айхсфельд) — коммуна в Германии.
 Хаузен (Ашаффенбург) — коммуна в Германии.
 Хаузен (Вид) — коммуна в Германии.
 Хаузен (Визенталь) — коммуна в Германии.
 Хаузен (Форххайм) — коммуна в Германии.

Фамилия 
 Хаузен, Макс фон (1846—1922) — немецкий военачальник, генерал-оберст.
 Хаузен, Харальд цур (род. 1936) — немецкий медик и учёный, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года.